Línea 116 puede referirse a:

 Ex Línea 116 de colectivos de Buenos Aires, cuyo recorrido actualmente lo hace la línea 98.
 Línea 116 de colectivos de Rosario.
 Línea 116 de autobuses de Madrid.
 Línea 116 de ómnibus de Montevideo.